Tekes est un terme grec (ο τεκές) souvent lié au style musical rebetiko ;
 Le xian de Tekes est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine ;
 Les Tékés, peuple bantou.
 Les Tekés ou Tekkés, peuple turkmène disparu

Voir aussi
Tekke

Homonymie de toponyme